Arimitsu ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōta Arimitsu (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yōsuke Arimitsu (* 1943), japanischer Wasserspringer